Dash est un acronyme qui désigne :
 Debian Almquist shell ;
 Digital Audio Stationary Head, un format d'enregistrement audio ;
 En hébreu, Mouvement démocratique pour le changement, parti politique israélien disparu ;
 Dynamic Adaptive Streaming over HTTP, une technologie de streaming multimédia développée par MPEG ;

Dash est aussi :
 Dash, une catégorie d'avion bombardier d'eau produit par de Havilland Canada ;
 Dash, une marque de lessive produite par Procter & Gamble ;
 Dash, une cryptomonnaie créée en 2012 par Evan Duffield, anciennement nommée Darkcoin ;
 Un service de la compagnie Amazon : Amazon Dash ;
 Dans le jeu vidéo, une brusque accélération s'effectuant en appuyant rapidement deux fois dans la même direction.